Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Irzykowski – polski urzędnik
 Karol Irzykowski – polski krytyk literacki i filmowy, poeta, prozaik, dramaturg, teoretyk filmu, tłumacz, szachista